Cette liste recense les volcans étant entrés en éruption au .

Liste 
Fin , 151 volcans sont entrés en éruption depuis 2001 (ou étaient déjà en éruption avant cette date).

La liste suivante les recense. Les altitudes négatives indiquent un volcan sous-marin. La liste ne prend en compte que les volcans entrés en éruption, c'est-à-dire qui ont émis des produits volcaniques (lave, éjectas, etc.) jusqu'à la surface terrestre. Elle ne recense pas les volcans actifs, dont la définition varie et qui peut signifier qu'ils sont entrés en éruption à l'ère historique.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des volcans
Listes d'éruptions volcaniques
 Liste d'éruptions volcaniques au

Liens externes 
 
  Global Volcanism Program

Références 

Eruption 21